

Села:
 Грабово — Закарпатська область, Мукачівський район
 Грабово — Львівська область, Золочівський район

Села:
 Грабово — Пензенська область, Бессоновський район
 Грабово — Псковська область, Бежаницький район
Станція:
 Грабово — залізнична станція Куйбишевської залізниці на лінії Пенза I — Рузаєвка

Село:
 Грабово — Вуковарсько-Сремська жупанія, громада Томпоєвці.

Див. також 
 Грабове